De Stefano steht für:

 De Stefano (Mafiafamilie), eine italienische Mafiafamilie
 Orazio De Stefano, Bruder von Paolo De Stefano
 Paolo De Stefano, Bruder von Orazio De Stefano

De Stefano ist der Familienname folgender Personen:

 Gildo De Stefano (* 1953), italienischer Jazz-Autor, Journalist und Musikkritiker
 Giulio De Stefano (* 1929), italienischer Segler

Siehe auch:
 DeStefano
 Di Stefano
 Stefano